Live in Orange County, musik-dvd med Social Distortion inspelad på House of Blues i Anaheim i januari 2003. DVD:n släpptes under 2004.

Låtlista
Making belive
1945
Sick boy
Telling them
Bad luck
Footprints on my ceiling
Don't drag me down
I wasn't born to follow
Another state of mind
The creeps
Mommys little monster
Mass hysteria
99 to life
Ring of fire
Story of my life

Musikvideoalbum 2004